„Арена Армеец София“ е многофункционална спортна зала в София, България.

Със своите близо 15 000 места тя е сред най-често избираните места за гостуващите световноизвестни изпълнители от разни жанрови и стилови категории.

По-долу е изложен частичен списък на по-известните концерти и спектакли, проведени в „Арена Армеец София“.

Чуждестранни артисти

Спектакли и класически изпълнители 

концерти в Арена Армеец София
Арена Армеец София
Музика в София